Calcón (Χάλκων) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Calcón, un héroe que participó en la guerra de Troya y se enamoró de la amazona Pentesilea.
 Calcón, uno de los telquines, los nueve monstruos marinos, hijos de Ponto y Talasa, que tenían cabeza de perro y cola de serpiente o de pez.
 Calcón o Calcodonte era un habitante de Cos, hijo de Eurípilo y Clitia, que logró herir a Heracles aprovechando la oscuridad de la noche.
 Calcón, uno de los mirmidones, famoso por sus riquezas. Su hijo Baticles destacó en el bando griego durante la guerra de Troya.
 Calcón o Calcodonte, un pretendiente de Hipodamía.
 Calcón, padre de Antioquis, que en una versión de la leyenda casó con Pólibo.
 Calcón, hijo de Metión y, en la tradición ateniense, padre del eubeo Abante.

Otros 
 Río Calcón, afluente del río Alcanadre, en Huesca.

Referencias